Swetlow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Swetlow (* 1984), weißrussischer Skispringer
 Michail Arkadjewitsch Swetlow (1903–1964), sowjetischer Dichter und Dramatiker
 Sergei Alexandrowitsch Swetlow (* 1961), russischer Eishockeyspieler
 Wassili Iossifowitsch Swetlow (1899–1955), sowjetischer Philosoph

Siehe auch:
 Svetlov